St. Maximilian-Kolbe-Kirche oder Maximilian-Kolbe-Kirche bzw. einfach St. Maximilian Kolbe ist der Name zahlreicher römisch-katholischer Kirchen, die unter dem Patrozinium des Heiligen Maximilian Kolbe stehen.

Deutschland 
Baden-Württemberg:
 St. Maximilian Kolbe (Vörstetten)

Bayern:
 St. Maximilian Kolbe, Mespelbrunn
 St. Maximilian Kolbe (Nürnberg)
 St. Maximilian Kolbe, München-Neuperlach Süd
 St. Maximilian-Kolbe, Schweinfurt
 St. Maximilian-Kolbe, Schweinfurt-Deutschhof 

Berlin:
 St. Maximilian Kolbe, Berlin

Hamburg:
 St. Maximilian Kolbe, Hamburg-Wilhelmsburg

Hessen:
 St. Maximilian Kolbe, Mühlheim am Main 

Niedersachsen:
 St. Maximilian Kolbe im Ökumenischen Kirchencentrum Mühlenberg, Hannover 
 St. Maximilian Kolbe, Salzgitter-Lebenstedt

Nordrhein-Westfalen:
St. Maximilian Kolbe, Köln-Porz
 St. Maximilian Kolbe, Bochum-Harpen
 St. Maximilian Kolbe, Witten
 St. Maximilian Kolbe, Münster
 Maximilian-Kolbe-Kapelle (Wuppertal) (profaniert)
 Maximilian-Kolbe-Kirche, Bad Lippspringe bei Paderborn, 2018 an die russisch-orthodoxe Kirche verkauft und der Hl. Gottesmutter-Ikone Feodorovskaya geweiht.

Thüringen:
 Hl. Maximilian Kolbe, Gera-Lusan

Polen 
 Kirche Jakobswalde 
 St. Maximilian Kolbe, Jerutki (Klein Jerutten)
 St. Maximilian Kolbe, Kurki (Kurken)
 St. Maximilian Kolbe, Kuty (Kutten)
 Maximilian-Kolbe-Kirche, Nowe (Neuenburg)

Weblinks 

Maximilian-Kolbe